Plaatsen
Matthews (Indiana)
Matthews (Missouri)
Matthews (North Carolina)

Personen
Adam Matthews, Welsh voetballer
Albert Bruce Matthews, Canadees militair
Appleby Matthews, Amerikaans dirigent
Ben Matthews, Brits gitarist
Colin Matthews, Brits componist
Dave Matthews, Amerikaans zanger
David Matthews (componist), Brits componist
George Matthews, Amerikaans trombonist
Iain Matthews, Brits musicus
John Matthews, Amerikaans uitvinder
Michael Matthews, Australisch wielrenner
Mikaela Matthews, Amerikaans freestyleskiester
Mildred Shapley Matthews (1915-2016), Amerikaans astronoom
Paige Matthews, personage uit Charmed
Rodney Matthews (1945), Engels kunstschilder
Sally Matthews (beeldhouwer) (1964), Brits beeldhouwer
Stanley Matthews (1915-2000), Brits voetballer
Tanya Matthews (1913-1999), Russisch schrijfster en journalist
Vince Matthews (1947), Amerikaans atleet